Yalgoo kan syfta på följande platser:

Australien 

 Yalgoo (ort), Western Australia, 
 Yalgoo (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar